Выборы в Европейский парламент во Франции прошли 25 мая 2014 года. На выборах на основе пропорциональной избирательной системы были избраны 74 депутата от Франции из 763 депутатов Европарламента.

Французская делегация была увеличена с 72 до 74 депутатов в результате подписания Лиссабонского договора в 2009 году. Договор был ратифицирован Национальным собранием в том же году, однако лишь в 2011 году к делегации Европарламента было добавлено два французских депутата.

Распределение депутатов 

Распределение 72 депутатских мест Европарламента от Франции в 2014 году в целом сохранилось с предыдущих выборов 2009 года. Два дополнительных места были включены в округ Иль-де-Франс, что увеличило его представительство с 13 до 15 мандатов.

 Северо-запад — 10 депутатов
 Запад — 9 депутатов
 Восток — 9 депутатов
 Центральный массив—Центр — 5 депутатов
 Юго-запад — 10 депутатов
 Юго-восток — 13 депутатов
 Иль-де-Франс — 15 депутатов
 Заморские территории — 3 депутатов

Опросы общественного мнения

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2014)

Примечания 

Выборы в Европейский парламент во Франции
2014 год во Франции
Франция